La subluxation de la hanche.
 La subluxation mandibulaire.

Voir aussi 
 La luxation.

Terme médical